Dodi steht für:
 Dodi (Ghana), eine Ortschaft im ghanaischen Afram Plains District
 Dodi Al-Fayed (1955–1997), ägyptischer Filmproduzent, bekannt vor allem durch seine Liebesbeziehung zu Prinzessin Diana

Dodi ist der Familienname folgender Personen:
 Luca Dodi (* 1987), italienischer Radrennfahrer
 Dodi (Fußballspieler) (* 1996), brasilianischer Fußballspieler